Šedivá ist der Familienname folgender Personen:

 Irena Šedivá (* 1992), tschechische Speerwerferin
 Marie Šedivá (1908–1975), tschechoslowakische Florettfechterin